Merian steht für:
 Merian (Name), ein Familienname und männlicher Vorname
 Merian (Familie), eine Basler Familie
 Merian (Reisemagazin), eine deutschsprachige Reisezeitschrift
 Christoph Merian Verlag, ein Schweizer Verlag
 das historische Verlagshaus Merian und dessen Kupferstiche, siehe Topographia Germaniae#Das Verlagshaus Merian

Siehe auch:
 Familie Merian, eine österreichische Fernsehserie
 Maria S. Merian (Schiff), ein deutsches Forschungsschiff